Байцюа́нь () — уезд городского округа Цицикар провинции Хэйлунцзян (КНР). Название района — это сокращение от «Бабай цюаньцзы» (巴拜泉子), что означает «источник Бабай». «Бабай» — это монгольское слово, в переводе означающее «драгоценный»; по-монгольски источник называется «Бабай-булак».

История 
Когда в 1905 году провинция Хэйлунцзян начала переход от военной системы управления к гражданской, то в этих местах в 1906 году был создан уезд Байцюань.

С августа 1958 года уезд Байцюань находился в составе Специального района Нэньцзян (嫩江专区, впоследствии — Нэньцзянского округа (嫩江地区)), а когда он в 1960—1961 был временно ликвидирован — подчинялся непосредственно Цицикару. Когда в 1985 году Нэньцзянский округ был расформирован, Байцюань стал уездом городского округа Цицикар.

Административное деление 
Уезд Байцюань делится на 7 посёлков и 9 волостей.

Соседние административные единицы 
Уезд Байцюань на западе граничит с уездом Иань, на севере — с уездами Кэшань и Кэдун, на востоке и юге — с городским округом Суйхуа.

Ссылки 
 

Уезды Цицикара